Arrak bezeichnet:
 Arrak, destillierte Spirituose

Arrak ist der Familienname folgender Personen:
 Jüri Arrak (1936–2022), estnischer Maler
 Robert Arrak (* 1999), estnischer Eishockeyspieler